Somedieyoung (также sdy, настоящее имя Виктор Оруджев (); род. 14 марта 1997, Костополь, Ровенская область, Украина) — профессиональный украинский киберспортсмен.

Ранние годы 
Когда Виктору было только 3 года, его отец открыл компьютерный клуб у себя в гараже. До закрытия клуб насчитывал 9-10 компьютеров. Первый раз Виктор сыграл в Counter-Strike 1.5 когда ему было 5 лет. После знакомства с этой игрой Виктор играл во всё подряд, что было на компьютерах. Параллельно занимался футболом.

Карьера 
В 2004 году Виктор поехал вместе с отцом на крупный международный украинский турнир по Counter-Strike как зритель.

Как профессионального игрока карьера sdy началась в 2017 году в составе команды 5FRAGS.ORG. Первый турнир был StarLadder ProSeries XVII, где им не удалось добиться хорошего результата, заняв 13-16 место.

В апреле 2017 года переходит в команду Spray’n’pray, где на первых квалификациях CS:GO Champions League Season 6 добиваются 1 места.

Виктор переходит в команду Dream, где показывает свою игру на квалификациях EPICENTER 2017, на закрытых квалификациях DolphinCS.org, на квалификациях минора CIS Minor Championship 2018 — Boston 2018.

Вскоре уходит из команды Dream в EL’quvet, где тоже добивается неплохих результатов, обыграв Izako Boars и заняв 1-4 места на FCDB Cup 2017. На DreamHack Winter 2017 вместе с командой занимает 33-64 места.

В середине декабря 2018 года Team Spirit подписывают нового игрока в команду. Им оказывается Виктор Оруджев, который на данный момент является самым старым игроком в команде Team Spirit (после тренера Certus). По словам самого Виктора ему понравилась эта организация в связи с тем, что у него уже был хороший опыт игры с Certus’ом, в целом все условия его вполне устраивали.

Somedieyoung вместе с командой Team Spirit уходит в отпуск 29 июня 2020, который продлился до 23 июля 2020.

По результатам сезона 2020 по версии портала HLTV.org Оруджев занял 4 место по всему миру на пистолетных раундах.

3 июня 2022 года стал игроком команды Natus Vincere после ухода Кирилла «Boombl4» Михайлова, встав на место рифлёра вместо Дениса «electronic» Шарипова, ставшего капитаном.

30 декабря 2022 года заявил о своем уходе из команды Natus Vincere, 18 января 2023 года присоединился к украинской команде Monte в качестве стрелка .

Достижения в команде Team Spirit

Примечания

Ссылки 
 sdy — HLTV.org

Киберспортсмены Украины